O topômimo de Santa Albertina pode referir-se a:

 Beata Albertina
 Santa Albertina, cidade brasileira localizada no estado de São Paulo.

Desambiguação